Tsrkvisjte (bulgariska: Църквище) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Zlatitsa och regionen Sofijska oblast, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia.

Omgivningarna runt Tsrkvisjte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Tsrkvisjte är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Sofijska oblast